Gentílico de quem nasce em Novo Horizonte, interior do estado de São Paulo

Clubes de futebol 
 Grêmio Esportivo Novorizontino — clube de futebol da cidade de Novo Horizonte, interior do estado de São Paulo
 Grêmio Novorizontino — clube de futebol da cidade de Novo Horizonte, interior do estado de São Paulo

Desambiguações de artes
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes